Мэгуреле () — город в Румынии в составе жудеца Илфов.

История 
Долгое время это была обычная сельская местность. В 1595 году князь Михай Храбрый расположился здесь лагерем перед битвой при Кэлугэрени.

В 1950 году эти земли стали пригородным районом Бухареста. В 1957 году здесь разместился Институт атомной физики. С 1981 года эти земли были переведены в подчинение Сельскохозяйственному сектору Илфов, который с 1997 года стал жудецом Илфов.

В 2005 году коммуна Мэгуреле получила статус города.

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Илфов (жудец)